Дхармапури:

 Дхармапури — город в штате Тамилнад, Индия.
 Дхармапури — округ в штате Тамилнад, Индия.